Borngräber ist der Name von

 Christian Borngräber (1945–1992), deutscher Architekturhistoriker und Kunsttheoretiker
 Harald Borngräber (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Otto Borngräber (1874–1916), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Dramaturg
 Ralf Borngräber (* 1961), deutscher Politiker (SPD)